Türkmən – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Türkmən – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Türkmən – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian